Babes in Toyland pode se referir a:

Babes in Toyland (banda)
Babes in Toyland (1934), filme com Laurel & Hardy
Babes in Toyland (1986), telefilme com Drew Barrymore

Ver também